Le mot chape (parfois mal orthographié « chappe ») exprime la notion de « couvrir ». Nous retrouvons cette racine sémantique dans les mots suivants : chapeau, chapeauter, chapiteau, chapelle, chape de plomb, chaperonner (conduire, protéger quelqu'un), rechaper un pneu etc. Le mot «  » est très généralement une variante de cette racine. Un article spécifique, « Chape (construction) », concerne les techniques du bâtiment et le revêtement (technique). Il peut aussi désigner et bien d'autres acceptions spécifiques à des métiers particuliers.

Construction, bâtiment, architecture 
 Chape dans les métiers du bâtiment est une couche de mortier à base de ciment, de chaux ou de terre-argile appliquée au sol, destinée à aplanir, niveler ou surfacer un support et/ou enrober des éléments (un plancher chauffant par exemple) pour ensuite recevoir les couches supérieures, par exemple du carrelage, un parement de briques, un sol souple ou un parquet, flottant ou collé.
 La chape d'une route (« à enrobé ») est le revêtement d'asphalte ou de béton qui consolide le sol pour supporter le roulement des véhicules la chape est aussi utilisé en Aménagement Paysager, Maçonnerie (chape de sable).
 Autrefois, le  mot chape (qui vient du latin cappa), a pu aussi désigner un gué (il s'agissait alors probablement d'une maçonnerie construite en travers de la rivière pour la traverser à pied ou à cheval), ou pour faire traverser le bétail. Dans ce contexte, le mot chapelle, alors dérivé de chape peut aussi dans la toponymie évoquer le gué.

Mécanique 

 Une chape, en mécanique, est une pièce en U (élément de symétrie) destinée à recevoir un axe, pour réaliser une liaison pivot (liaison à un degré de liberté). Voir aussi les articles « Crapaudine » et « Manille ». Les chapes tiennent très solidement une roue, un réa, un engrenage, toutes les pièces techniques discoïdales. Fines et effilées, ces pièces changent de nom pour devenir des fourches.  Par opposition, la chape recouvre une partie importante du . Parmi les liaisons pivots, une alternative à la chape est le montage en fusée ou la pression radiale sur le discoïde exerce un porte-à-faux sur l'axe qui n'est maintenu que d'un seul côté. La fusée est le nom de l'axe tenant solidement le moyeu.  
 La chape d'un pneu est la partie externe, en contact avec le sol, sur laquelle sont dessinées les sculptures. Un « pneu rechappé » est un pneu dont la couche externe a été reconstituée. * La chape d'un pneu correspond à la bande de roulement du pneumatique, mais aussi à l'enrobé qui supporte les structures internes.

Habillement 
 Une chape est une sorte de cape dont se revêtent les ecclésiastiques, employée dans la liturgie catholique.
 Par extension, une chape désigne une cape, un long manteau sans manches.

La chape de saint Martin (Martin de Tours v.315-397) était portée dit-on par les rois mérovingiens et carolingiens dans les combats. Le gardien de la chape était appelé le « chapelain » et la « chapelle » était l’endroit où était gardée la chape.

Héraldique 

Sur un blason, la chape est une pièce honorable, constituée par deux empiècements triangulaires situés dans les angles supérieurs de l'écu, obtenus en joignant le milieu du chef aux cantons de la pointe.

Locutions 
 Locution courante : le mot chape est employé pour signifier une action immobilisante : pour sa force (une chape de plomb : paralysie, fardeau moral très lourd, cette expression venant de l'évocation d'un ancien instrument de torture); dans le domaine physique, ou non. Ex. : « l’Inquisition fut une véritable chape culturelle ».
 En locution proverbiale, se disputer la chape de l'évêque : se disputer une chose qui ne peut revenir à aucun des contestataires.
 Le Littré (1880) définit le mot chappe (n.f.) comme une poignée servant à fermer ou à ouvrir un moule, mais cela réfère à un sens probablement différent, de même un blé chappé (battu et criblé mais qui a conservé ses balles).

Articles connexes 
 Construction
 Gué
 Pavage

Notes et références